Rūpa – pojęcie z Hinduizmu i Buddyzmu
 Rupa – miejscowość w Chorwacji